Пуерто Ваљарта има више значења:

 Пуерто Ваљарта (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Пуерто Ваљарта (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерто Ваљарта (Пуерто Ваљарта, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику